Гвадалупе Нуњез има више значења:

 Гвадалупе Нуњез (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Нуњез, Блоке 713 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику